Großsteingrab Borupgård steht für:

 Großsteingrab Borupgård 1
 Großsteingrab Borupgård 2
 Großsteingrab Borupgård 3